

Базарбай — аул, Байзацький район, Жамбильська область, Казахстан

Базарбай — гора, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Базарбай — село, Кваркенський район, Оренбурзька область, Росія

Базарбай — гора в Криму, Демерджі-яйла